Le terme Échouani peut se référer à :

Toponymes

Dépôt-Échouani, un territoire non organisé, situé dans la MRC La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec.
Dépôt-Échouani, un centre de dépôt pour l’industrie forestière, situé près de la confluence de la rivière Chouart et de la rivière Gatineau, dans le territoire non organisé du Dépôt-Échouani, dans la MRC La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec.
Lac Échouani, un plan d'eau du territoire non organisé du Dépôt-Échouani, dans la MRC La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec.